De Copa Chile 2009 was de 32ste editie van de strijd om de nationale voetbalbeker van Chili. Het toernooi begon op 10 mei met een voorronde, waarin twaalf regionale amateurkampioenen streden. Het eindigde op 15 november met de finale in het Estadio Regional Chiledeportes in Valparaíso. Unión San Felipe won de beker voor de eerste keer in de clubgeschiedenis door Municipal Iquique met 3-0 te verslaan. De winnaar plaatste zich voor de Copa Sudamericana 2010. Aan het toernooi deden 81 clubs mee. Topscorer werd de Argentijn Ángel Vildozo van Unión San Felipe. Hij was goed voor vijf goals.

Schema

Zie ook
Primera División 2009 (Chili)
Chileens voetbalelftal in 2009

2009
Chile